Ringsted har flere betydninger:
 Ringsted - en dansk by
 Ringsted Kommune - kommunen, hvor denne by er hovedby
 Ringsted Idrætsforening - en idrætsklub i denne by
 Ringstedkredsen - en opstillingskreds, hvor denne by ligger
 Ringsted Station - jernbanestationen i denne by
 Ringsted (Iowa) – by i Emmet County, Iowa, USA

Se også 
 Ringsted Amt
 Ringsted Herred
 Ringsted-Sorø Provsti